L'hôtel du Parc peut faire référence à différents hôtels dont : 
 l'hôtel du Parc, un ancien hôtel de Vichy où se trouvaient les appartements et bureaux du maréchal Pétain et d'une partie du gouvernement durant le régime de Vichy,
 le château Vallombrosa à Cannes (Alpes-Maritimes), qui fut un hôtel sous ce nom entre 1893 et 1934,
 l'hôtel du Parc, un ancien hôtel à Plombières-les-Bains (Vosges),
 l'hôtel du Parc, un ancien hôtel situé à Savignac-les-Églises (Dordogne) et dont le restaurant était doublement étoilé au guide Michelin.

L'hôtel de Vichy a donné son nom à un film de fiction documentaire français, Hôtel du Parc, réalisé par Pierre Beuchot en 1992, portant sur les occupants de l'hôtel pendant le régime de Vichy.

Voir aussi
 Hôtel du Parc-Impérial, à Nice, aujourd'hui lycée du Parc-Impérial.